Кріс Еверт-Ллойд була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Андреа Джегер з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Андреа Джегер (фінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Кеті Ріналді (3-тє коло)
  Розалін Феербенк (чвертьфінал)
 n/a
  Андреа Леанд (3-тє коло)
  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Леслі Аллен (2-ге коло)
  Джоанн Расселл (3-тє коло)
  Катрін Танв'є (1-ше коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1983 Murjani Cup Draw (Archived 2009-07-31)

Одиночний розряд